22868 Karst – asteroide della fascia principale
 Cane da pastore di Karst – razza di cane da pastore
 Karst – denominazione in varie lingue di Carso e carsismo
 H.Karst – abbreviazione standard utilizzata per le piante descritte da Hermann Karsten